Юрий Второй:

 Юрий Всеволодович (1188—1238) — великий князь Владимирский (1212—1216, 1218—1238).
 Юрий II Шубич (хорв. Juraj II Šubić Bribirski; 1275—1328) — хорватский дворянин из рода Шубичей.
 Юрий II Болеслав (1308—1340) — князь галицкий (с 1323/1325).
 Юрий II Московский (1374—1434) — звенигородский князь (с 1389), третий сын Дмитрия Донского, Великий князь Московский в 1433 и 1434.
 Юрий II Слуцкий (ок. 1531—1578) — удельный князь Слуцкий (1560—1578).
 Юрий II Углицкий (1532—1563) — князь Углицкий (1533—1563).
 Дьёрдь II Ракоци (Ю́рий II, венг. II. Rákóczi György; 1621—1660) — князь Трансильвании (1648—1657, 1659—1660).

См. также